

Patronyme 

 Claire Karm (1958-), poétesse française.
 Dun Karm Psaila (1871-1961), poète maltais.
  (1907-1980), joueur de football estonien.
  (1906-1979), artiste estonienne.
  (1906-1979), acteur estonien.
  (1943-), actrice estonienne.

Toponyme 

 , quartier  dans la ville de Hilpoltstein dans l'arrondissement de Rothen Bavière.
 , page d'homonymie.